Yin puede referirse a:

 Yin y yang, fuerza oscura que complementa al yang en la filosofía y medicina tradicional china. 
 Yīn (apellido) (殷), apellido chino.
 Yǐn (apellido) (尹), apellido chino.
 Yin (cargo) (尹), yǐn), cargo en la Antigua China equivalente a veces a primer ministro y otras a gobernador.
 Yin (islamismo), genio en árabe.
 Yin (寅), tercera rama terrestre del calendario sexagesimal chino.
 Dinastía Shang, también conocida como dinastía Yin  (c. 1766-c. 1046 a. C.)
 Yin Xu, Yinxu o Yin, capital de la dinastía Yin, ahora en ruinas.
 Yin (Diez reinos) o Yin (Cinco dinastías), reino de China de corta duración durante el período de las cinco dinastías y diez reinos. 
 Montañas Yin (陰山), cadena montañosa de Mongolia Interior y la provincia de Hebei en China.
  Tao Yin, serie de ejercicios de respiración practicados por taoístas.
 YIN, código aeroportuario IATA del aeropuerto civil de Yining (China).

Personas 
 Guan Yin, nombre dado en China a Avalokiteśvara, venerado en el budismo.
 El Gran Yin o The Big Yin, apodo del británico Billy Connolly.